Laulupidu (hrvatski: Estonski festival pjesme) je festival zborova koji se svakih pet godina održava u Estoniji još od 1869. godine (iako razmak između festivala nije uvijek bio pet godina). Laulupidu je jedan od najvećih zborskih događaja u svijetu te se smatra remek-djelom nematerijalne baštine čovječanstva. Od 1896. godine, festival se u različitim razmacima održava u Tallinnu paralelno s Estonskim festivalom plesa. Festival se održava na Pjevačkom polju (est.: Lauluväljak). Na festivalu u pravilu bude nekoliko desetaka tisuća izvođača, a iznimno je popularan među publikom. Festival je imao i značajnu povijesnu ulogu tijekom narodnog preporoda i Raspjevane revolucije. 

Do 2022. održano je 27 festivala:

Izvori

Vanjske poveznice 

 Official web site
 Cultural identity, nationalism and changes in singing traditions by Kristin Kuutma
 The Estonian song festival: a chameleon strategy by Evi Arujärv
 Estonian Punk Song Festival
 To Breathe As One, video about the event
 QTVR fullscreen panoramas of the Estonian Song Festival

Estonska glazba
Glazbeni festivali
Tallinn